Джилл Сьюзан Айкенберри (, род 21 января 1947) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли жесткого адвоката Энн Келси в сериале NBC «Закон Лос-Анджелеса» (1986—1994), которая принесла ей премию «Золотой глобус» и пять номинаций на «Эмми».

Жизнь и карьера 
Джилл Айкенберри родилась в Нью-Хейвене, Коннектикут, но выросла в Мэдисоне и Санкт-Иосифе. Она поступила в Барнард-колледж чтобы изучать антропологию, но после одного курса была принята в Йельский университет, где и изучала драматическое искусство. В 1970 году на театральной сцене она познакомилась со своим будущим мужем, актёром Майклом Такером, и три года спустя вышла за него замуж. Тогда же она начала свою карьеру на экране, сначала снимаясь в телефильмах, а после перешла на большой экран сыграв несколько заметных ролей в таких картинах как «Незамужняя женщина» (1978).

Карьера Айкенберри пошла вверх после роли в успешном фильме «Артур» 1981 года. Она добилась наибольшей известности по своей роли адвоката Энн Келси в длительном телесериале «Закон Лос-Анджелеса» (1986—1994). За свою карьеру она выиграла «Золотой глобус» в 1989 году, и ещё трижды была номинирована на награду, и пять раз была номинирована на главную телевизионную премию «Эмми». В ходе 1980-х и 1990-х Айкенберри также сыграла главные роли в более двадцати сделанных для телевидения фильмах и мини-сериалах.

В разные годы Айкенберри также снялась в фильмах «Манхэттенский проект» (1986), «Девушка из пригорода» (2007), «Жених напрокат» (2011) и «Бедная богатая девочка» (2011). В последние годы она появилась в эпизодах таких телесериалов как «4исла», «Закон и порядок» и «Следствие по телу». Более активна она была на театральной сцене, получая в 2011 году номинацию на «Драма Деск» за роль в офф-бродвейской пьесе «Для ребенка».

С 1973 года Айкенберри замужем за актёром Майклом Такером, с которым вместе снималась в «Законе Лос-Анджелеса». В середине 1980-х она страдала от рака молочной железы, вследствие чего сняла документальный фильм для NBC о выживших женщинах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии Obie
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США